Rochelle kan verwijzen naar de volgende zaken:

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Rochelle (Georgia)
Rochelle (Illinois)
Rochelle Park, New Jersey
New Rochelle, New York

Personen:
Rochelle Perts, Nederlands zangeres

Zie ook
La Rochelle (doorverwijspagina)